Adelaida de Francia (; Palacio de Versalles, Francia, 23 de marzo de 1732-Trieste, Italia, 27 de febrero de 1800) fue una princesa francesa, cuarta hija de los reyes Luis XV de Francia y María Leszczynska. Fue conocida como Madame Quatrième (Madame Cuarta) desde su nacimiento hasta la muerte de su hermana mayor Luisa en 1733, donde pasó a ser conocida como Madame Troisième (Madame Tercera). Posteriormente sería llamada Madame Adelaida desde 1737 a 1755, y luego desde 1759 hasta su muerte. Junto a su hermana Sofía era poseedora del ducado de Louvois, título otorgado por su sobrino Luis XVI. Madame Adelaida y sus hermanas eran conocidas como las Mesdames de Francia.

Biografía

Primeros años 

Madame Adelaida nació en el Palacio de Versalles el 23 de marzo de 1732, como la cuarta hija (sexta en el orden de llegada) del rey Luis XV de Francia y su esposa, la reina María Leszczynska. Fue llamada Madame Quatrième (Madame Cuarta) al ser la cuarta hija de los reyes. En 1733, a la muerte de su hermana mayor Luisa pasó a ser conocida como Madame Troisième (Madame Tercera). Como una medida para economizar su mantenimiento y el de sus hermanas en la corte, y ciertamente también para dejar poca influencia a la reina María, una influencia que podría verse acrecentada teniendo a su numerosa prole a su lado, el cardenal Fleury propuso que las hijas menores de Luis XV, Adelaida, Victoria, Sofía, Teresa y Luisa María, fueran criadas en la Abadía de Fontevraud. Las princesas partieron de Versalles el 6 de junio de 1738, acompañadas de sus muebles y una escolta militar. María Adelaida también iba a ser llevada allí, pero gracias a una petición a su padre -a quien sabía cómo influenciar- le fue permitido permanecer en la corte.

Adelaida fue puesta bajo el cuidado de María Isabel de Rohan, duquesa de Tallard, y pasó su infancia en Versalles con sus hermanas mayores Madame Luisa (quien en 1739 se casó con el infante Felipe I de Parma) y Madame Enriqueta, y su hermano, Luis, delfín de Francia. Su padre la quería mucho y se divertía llamándola Madame Torchon ("Sra. Paño"), debido a su gusto por los trabajos domésticos. Sin embargo, las tres niñas vivían a la sombra de su hermano Luis.

Vida en Versalles 
Adelaida nunca se casó. Para finales de la década de 1740, cuando llegó a la edad en que normalmente las princesas se casaban, no había potenciales consortes disponibles en Europa, por lo que prefirió quedarse soltera en lugar de casarse con alguien que no era un monarca o heredero de un trono. Se sugirió un matrimonio con el príncipe de Conti y el príncipe Francisco Javier de Sajonia, quien no tenía la condición de monarca ni era heredero a un trono. Dotada de un carácter vivo, se mostró como una verdadera cabeza de familia para sus hermanas. Defendiendo vivamente a los Jesuitas, y se opuso al Parlamento. Vanamente la princesa intentó imponerse también, junto con sus hermanas y el delfín, a la relación entre Luis XV y Madame de Pompadour. 

A principios de la década de 1750, cuando la salud de Madame de Pompadour se fue deteriorando, Adelaida se convirtió en la favorita y compañera de su padre durante algún tiempo, en el cual a menudo le acompañaba a pasear a caballo y se divertía con él conversando. Su nueva relación provocó rumores de una relación incestuosa. También surgió un rumor afirmando que Adelaida era la verdadera madre del conde Luis de Narbonne-Lara (nacido en 1755) engendrado por su padre. Sin embargo, no hay ninguna prueba que indique que los rumores eran verdaderos, y la estrecha relación de Adelaida con su padre fue, en cualquier caso, temporal. Adelaida era la única de sus hermanas con ambiciones políticas, y trató sin éxito de ganar influencia a través de su padre, su hermano, y finalmente a través de su sobrino, el futuro Luis XVI, de quien fue madrina junto con Luis Felipe II, duque de Orleans. La muerte de la princesa Enriqueta, junto con el posterior fallecimiento del delfín, -al quien se sentía especialmente unida- la afectó mucho, y encontró en la música al igual que el resto de sus hermanas una verdadera razón de vivir.

A la muerte de su hermano el delfín [1765) y de la esposa de éste (1767), María Josefa, Adelaida fue hecha depositaria de sus documentos, así como de la instrucción destinada a su sobrino y futuro rey. La documentación se abrió el 12 de mayo de 1774 en un pequeño consejo de familia, en presencia de Luis XVI. Designaba a tres personas, a elegir uno, para ocupar el cargo de primer ministro: Maurepas, el duque d´Aiguillon y Machault. Para 1770, Adelaida y sus hermanas eran descritas como viejas brujas amargas, y se dice que pasaban sus días cotilleando y tejiendo en sus habitaciones. Rara vez vestidas adecuadamente, simplemente cubiertas por una capa al salir de sus aposentos.

Cuando la archiduquesa María Antonieta se convirtió en delfina de Francia (1770), intentó ponerla de su parte, contra Madame du Barry, pero su madre, la emperatriz María Teresa I de Austria se opuso a esta alianza (aunque la delfina prosiguiera más ferozmente aún la lucha contra la favorita).

Huida de Francia y muerte 
Comenzada la Revolución francesa, Adelaida abandona Versalles con su hermana Victoria; y deciden instalarse en el Palacio de Bellevue, regalo de su padre, antes que en las Tullerías, donde temen ser retenidas. Las leyes contra la Iglesia las incitan a huir de Francia para marcharse a Italia el 20 de febrero de 1791. Su salida suscitó una determinada conmoción y fueron detenidas algunos días en Arnay-le-Duc. Tras visitar a su sobrina Clotilde, hermana de Luis XVI, en Turin, llegan a Roma el 16 de abril de 1791. Pero la ascensión al poder de Napoleón Bonaparte y sus conquistas las obligaron a huir aún más lejos, marchándose a Nápoles (1796), luego a Corfú (1799) y finalmente a Trieste, donde murió Adelaida un año después de su hermana Victoria. Sus cuerpos fueron trasladados posteriormente por Luis XVIII y enterrados en la Basílica de Saint-Denis.

Galería

Ancestros

Curiosidades 
Un romance de Frédéric Lenormand, Les Princesses vagabondes (Las Princesas Vagabundas), está basado en el exilio de Mesdames en Italia entre 1791 y sus muertes.

Referencias

Enlaces externos 

Hijas de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones
Nacidos en Versalles
Fallecidos en Trieste